Венсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Венсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Венсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Венсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура